Ческа-Тршебова (, ) — город в Чехии, на востоке исторической области Богемия. Административно относится к району Усти-над-Орлици Пардубицкого края.

География 
Город Ческа-Тршебова находится на северо-востоке Чехии, в округе Усти-над-Орлици, в Пардубицком крае. Является одним из старейших и значительнейших городов восточной Чехии. Лежит в долине, окружённый горами, в местности, носящей название Ческотршебовско. С середины XIX столетия — крупный железнодорожный узел.

Промышленность 
В 1849 году, для обслуживания линии Ческа-Тршебова — Брно здесь были открыты железнодорожные мастерские для ремонта и обслуживания паровозов. В 1966 году в этих мастерских был начат ремонт тепловозов, с 1988 года ремонт электровозов. Последний отремонтированный паровоз был отремонтирован в 1972 году. В 1992 году железнодорожные мастерские были приватизированы — ныне это завод CZ LOKO. Предприятие занимается ремонтом, модернизацией и выпуском новых тепловозов.

Части города 
Город разбит на 6 кадастровых территорий (одновременно городские части):

 Чешская Тршебова
 Козлов (с 1 января 1990 года)
 Лхотка( с 1 января 1976 года)
 Парник
 Скугров
 Свинна (с 30 апреля 1976 года)

До 1990-х годов частью города была деревня Пруд, до 1991 года поселок Прживрат и до 1997 года и село Семанин.

Краткая история  
Впервые письменно упоминается в 1278 году под названием Трибовия. В 1304 году чешский король Вацлав II (нем. Венцель II) передал Чешска-Тршебова монастырю Кёнигсзал. В том же году город получил торговое право. После гуситских войн вновь перешёл в руки светских владетелей, которые многократно менялись. В 1636 году, во время Тридцатилетней войны город почти полностью выгорел. Большие пожары повторялись в 1745 и 1792 годах. В 1848 году Ческа-Тршебова получил самостоятельность. После того, как в 1845 году сюда была подведена железнодорожная линия, началось индустриальное развитие, в первую очередь — текстильной и машиностроительной (с начала XX века) промышленности.

Транспортное сообщение 
Наиболее важным транспортом для города является железная дорога, которой город обязан за свое бурное развитие после 1845 году, когда здесь была создана станция; четыре года спустя было создано соединение с Брно и Ческой-Тршебовой, это было одним из первых железнодорожных узлов на чешской территории.

В Чешской-Тршебове останавливается большинство пассажирских поездов, включая некоторые международные. Вокзал был завершен в 1924 году; между 1995 и 2005 годами его здание было полностью отремонтировано. Некоторые другие ремонтные работы продолжаются по сей день, и в 2010 году была завершена большая реконструкция. В вестибюле вокзала находятся фрески от Станислава Виши 1974 года. Кроме вокзала, здесь до сих пор работает один из крупнейших манёвренных узлов в центральной Европе.

В городе также есть автобусное сообщение. На северо-восточной окраине города аэроклуб Česká Třebová построил небольшой аэропорт.

История 
В городе и окрестностях можно найти множество различных окаменелостей - это доказательство существования на этом месте доисторического моря. 

Первое письменное упоминание о чешской Тршебова датируется 1278 годом. Предшественником города было поселение на правом берегу реки Тржебовки с романской ротондой св. Екатерины построена в 1 половине 13-го века (первое упоминание о ней, только 1335 года). Как город, поселение впервые названо в 1292 году. В те времена он принадлежал Ланшперскому поместью. В дарственной грамоте Вацлава II, город был передан в 1304 году Збраславскому монастырю. В до Гуситские времена город принадлежал епископам из Лтомишля, но после, город склонялся к учению Гуса.

После гуситского время, город принадлежал нескольким владельцам: Косткове из Поступиц, Вилем II из Пернштейна, Петр Богданецкий из Ходкова. Последний построил на площади ратушу в стиле ренессанса, на которой находится герб города. Во время правления Йиржи из Подебрад, в 1469 году, чехи убили отряд Матьяша Корвина недалеко от города.

История герба 
На гербе города изображён  черный петух с человеческой головой и желтой шляпой. Петух изображён на красной основе. О рождении герба существует слух: "Городской писец потерял городскую печать и за это должен был быть казнен. Его жена, выкидывая мусор на свалке, заметила, как петух в куче мусора выкопал потерянную печать. Женщина взяла печать и принесла к бурми́стру, благодаря чему писец был спасен петушком." И с тех пор в эмблеме есть петух с головой писца, который чуть не потерял ее.

С точки зрения геральдики данный герб относится к категории так называемых загадочных гербов, т. е. гербов, у которых нет четкого происхождения или значения.

Достопримечательности 
 Романская ротонда (капелла Св. Екатерины) — 1-я пол. XIII века, одно из старейших сохранившихся сооружений восточной Чехии
 Церковь Св. Иакова — в стиле позднего барокко (1794—1801)
 Ратуша в стиле Возрождения (1547)
 Городской парк Яворка (1885)
 Средневековый городской центр, находящийся под защитой государства
 Находящийся близ города заповедник Тршебовские скалы (Třebovské stěny)

Население

Экономика 
До 1970 года в Чешской-Тршебове была пивоварня. После того, как производство пива было прекращено, на его территории в течение нескольких лет работал лимонадный завод. В середине 80-х  старый завод был разрушен и на его месте был построен новый завод Сигма. В этих помещениях австрийская компания Pewag теперь производит цепи противоскольжения для автомобилей.

В это же время, в городской части Парник был основан в 1849 году большой текстильный завод. Завод был ориентирован на переработку хлопка, и в 1960 году правительство и президент получили Орден Труда. Во времена своей славы, на нём работали более 2500 сотрудников и поставляли материалы, например, английской королевской семье. Завод, в девяностых годах обанкротился, некоторые помещения используются другими компаниями, другие являются пустыми или были разрушены – например, на месте одного в 2003 году построили супермаркет Lidl, на месте котельной, был построен в 2005 году гипермаркет Tesco и на месте бывшего цеха гипермаркет Kaufland. В 1990-х годах при поддержке Европейского банка, развитие города было значительно увеличено.

Здравоохранение 
В городе находится городская поликлиника, которая была отремонтирована. Недалеко от нее находится „Дом врачей“ TEZA, где находятся кабинеты ортопедии, стоматологии или гинекологии. В Тршебове также есть частные частные клиники. С серьезными случаями люди должны обращаться в больницу в Усти-над-Орлици или в больницу в Литомышли.

Образование

Детский сад 

 Детский сад Хабрмана
 Детский сад у бассейна
 Детский сад Винограды
 Детский сад возле стадиона

Начальные школы 

 Начальная школа Хабрмана - „старое здание“ было построено в 1932 году; после 2 мировой войны рядом боло построено „новое здание“. Оба здания соединены перголой, к которой примыкает большой тренажерный зал. На рубеже 80-х и 90-х годов к кампусу школы добавилась столовая (одна из самых современных в Чешской Республике). Директор Томаш Стар.
 Начальная школа около вокзала  - самая старая в городе, построенная еще в 19 веке недалеко от центра города; в 2005 году к ней была пристроена современная столовая и спортзал; школа использует также здание на улице Коменского, где находится 1 класс. Директор Радим Уиларж.
 Начальная школа Устецка - расположена в городской части Парник, имеет 2 здания: старое (где находится I класс) и новое (где II класс, столовая и тренажерный зал. Директор Станислав Бенеш.
 Начальная школа на равнине - находится в непосредственной близости от горнолыжного курорта Пеклак. Это частная альтернативная начальная школа с I-го класса. Директор филиала: Славомира Петрова.

Специальные школы 

 Специальная школа на площади 17 листопада -расположена в городской части Борека в бывших советских казармах.

Средние школы и колледжи  

 Гимназия GYMNCT - основана в 1909 году, расположен в историческом здании в центре на площади Тиршова в центре города.
 SOU и SOŠ технических дисциплин - расположены в комплексе на Скалце, частью школы - это мастерские, интернат и многофункциональный зал, который используется для проведения культурных мероприятий; преподаваемые дисциплины электротехнической специальности (мехатроники, механик высоковольтного оборудования, электрик, эксплуатационная электротехника), машиностроительной (мехатроники, машиностроения, слесарь, механик, токарь) и мебельных (Оператор деревообрабатывающего и мебельного производства, столяр).

 VOŠ и SOŠ Густава Хабрмана (VDA) - основаны в 1945 году, позднее к старым зданим были пристроены новые части; в школе эти преподают специальности: электрической тяги в транспорте, телекоммуникационные технологии, системы безопасности и информационные технологии, железнодорожный транспорт, информационные системы транспорта, и с 2005 года 1 отделение информатики в экономике, который был с 2010 года изменена на информационные технологии; кроме того, что школа работает, как и высшее и профессиональное учебное заведение для выпускников средних школ, предлагает следующие специальности: логистика и управление, в настоящее время преобразуются на степень бакалавра; школе была вручена награда за выдающуюся работу(1985).
1 июля 2011 года в результате слияния VOŠ и SOŠ Густава Хабрмана и SOU и SOŠ технических специальностей образовалось новое высшее профессиональное учебное заведение и средняя техническая школа Česká Třebová.

Вуз 

 Транспортный факультет Яна Пернера университета Пардубице.

Начальная школа изобразительных искусств 

 Начальная школа изобразительных.

Спорт 

 Хоккей на льду - ХК Кохоути, ледовый каток на скале с вместимостью стадиона 1200 мест. 
 Футбол - ФК Ческа-Тршебова, футбольный стадион на Еленице вместимостью 7000 мест. 
 Баскетбол - Баскетбольный клуб Ческа-Тршебова. 
 Дзюдо. 
 Бразильский джиу.
 Теннис-ТК Ческа-Тршебова. 
 Бег- клуб ориентационного спорта Ческа-Тршебова.

Туристические достопримечательности 
За пределами романской ротонды Св. Екатерины (со старым кладбищем) также стоит посмотреть центр –  площадь (чеш. Staré náměstí), которая сегодня является центром города. На площади стоит ренессансная ратуша 1547 года, которая несколько раз перестраивалась и ремонтировалась. Сегодня она служит церемониальным залом и для репрезентативных целей. Рядом с ратушей стоит новая и большая ратуша, так называемая "Новая ратуша". В ней находится городское управление и городская полиция. Рядом с обеими ратушами сегодня находится отель Bravo (ранее отель Korado). Перед ратушей стоит Марианская колонна 1706 года. С 1950 года на площади стоял бронзовый памятник Карла Смиренного. 25 мая 1996 года памятник был перенесён к железнодорожному вокзалу. На площади также есть несколько исторических домов с аркадами. В 1995 году центр города был объявлен городской памятной зоной. В 1996 году площадь была полностью реконструирована и на месте памятника, была построена копия итальянского фонтана. За площадью стоит большая Имперская Церковь Св. Якуба, построенная в 1801 году по планам архитектора Йозефа Хардтмута (1758-1816) с планом в виде креста. Церковь была построена на месте сгоревшего храма. Перед церковью стоят барочные статуи Св. Екатерины (1712), Св. Барбары (1717) и Св. Иоанна Непомуцкого (1719). Напротив церкви находится недавно отреставрированное здание местного прихода. Недалеко от площади, стоит более современная, новая площадь, которая была построена на рубеже 60 и 70 годов 20 века.

Рядом с новой площадью находится парк Яворка, основанный в 1885 году. Он расположен в проливе под склонами холма Роба, где можно кататься на лыжах. В его нижней части находится небольшой пруд. В Яворке также есть два музыкальных павильона, один современный, а другой построен в 1904 году. В парке есть источник питьевой воды "Яворка". В городе есть еще один парк, Жемчужный, который в настоящее время закрыт.

Из Яворки дорога, ведет на Козловский холм ( 601 м н. м.), на котором расположен недавно отремонтированный дом, который был построен в 1933 году. В нем есть ресторан и несколько номеров для проживания. В 2001 году на холме была построена смотровая башня высотой 52 м. Рядом с холмом находится живописная деревня Козлов, в которой стоит коттедж Макса Швабинского. В ней Швабинский жил с 1895 по 1919 год.

Стены тршебова, расположенные к востоку от города, являются самым молодым заповедником в регионе. Он простирается в шестнадцати километрах от деревни Дамников до руин замка Ланшперк. В деревне Рыбник начинается тропа через долину скугровского ручья. Тропа проходит через живописную долину и вокруг водохранилища Срнов.

Культура 

 Каждый год, перед окончанием учебного года, проводится неделя спорта. Пять будничных дней занимают соревнования по различным дисциплинам. С утра соревнования проходят между местными школами, во второй половине дня соревнуются граждане города, а вечером и до поздней ночи, проходит культурная программа на площади. Последний день завершается фейерверком.
 С 1962 года в ноябре под ротондой Святой Екатерины проходит паломничество.

 В городе есть Культурный центр с кинотеатром Мир, кафе Esperanto и выставочный зал (регулярно здесь проводятся различные выставки, например, о жизни Анны Франк, или выставка). 
 На Новой площади находится Городская библиотека (библиотека была основана в городе в 1863 году), которая проводит на своей территории различные лекции, выставки и др.
 В Культурном центре, работает также группа художников-любителей Максимилиан, которая регулярно проводит выставки своих работ. Их последним крупным проектом было создание городского календаря на 2006 год.

 Крытый бассейн.
 В городе с 1991 года транслирует частное, региональное телевидение OIK TV.
 В Чешской Тршебове уже более тридцати лет выходит ежемесячная газета.
 Чешская Тршебова также имеет свою собственную политическую партию.

 В Чешской-Тршебове есть духовой оркестр Ярослава Коциана, он был основан в 1967 году в близлежащем Усти-над-Орлици.
 Начиная с 2000 года, в городе находится театральная ассоциация TRIARIUS.

 С 2004 года здесь проводится шоу современного танца. 

 С 2008 года здесь работала киностудия Tribovia Pictures, которая производит документальные фильмы.
 В 2012 году на улице Клецелова открылось новое здание Городского музея, которое было основано еще в 1887 году.

Города-побратимы

Примечания

Литература 
 Joachim Bahlcke u. a.: Handbuch der historischen Stätten, Böhmen und Mähren. Stuttgart 1998. ISBN 3-520-32901-8, S. 60-61
 J. Šebela: Toulky minulostí Českotřebovska. 2000—2001, ISBN 80-239-1940-7

Ссылки 
 Virtual show

Города Пардубицкого края